Mia (voornaam), een vrouwelijke voornaam
Mia, een populair lied van de Vlaamse groep Gorki
Music Industry Awards, een Vlaamse muziekprijs
M.I.A., een Sri Lankaans-Britse zangeres, rapper en beeldende kunstenares
MIA, de IATA-code van de Internationale Luchthaven Miami
MIA Airlines, een Roemeense luchtvaartmaatschappij
Mia electric, een Franse constructeur van elektrische auto's

Rode link of Indirect 
 MIA\Vamil Milieu-investeringsaftrek, een Nederlandse subsidie
 MIA, Missing in action, een militaire term die aangeeft dat men het lot van een vermiste soldaat niet kent
Mamma Mia (doorverwijspagina)

Personen met de voornaam Mia: